Andrew Davies peut désigner :
 Andrew Davies, scénariste britannique (gallois) ;
 Andrew Davies, footballeur anglais ;
 Andrew Davies, coureur de fond gallois.